-{Neodiapsida}- je klada, ili glavna grana, reptilskog porodičnog stabla i obuhvata sve diapside izuzev nekih ranih primitivnih tipova poznatih kao -{Araeoscelidia}-.

Klasifikacija 
Kladi -{Neodiapsida}- je filogenetičku definiciju dao Laurin 1991. On ju je definisao kao kladu koja sadrži sve životinje koje su srodnije sa -{„Younginiformes”}- (što je kasnije, specifično, zamenjeno za -{Youngina capensis}-) nago sa -{Petrolacosaurus}-. Kladogram koji je ovde prikazan ilustruje „porodično stablo” reptila, i sledi pojednostavljenu verziju odnosa koje je utvrdio -{M.S. Lee}-, 2013. Sve genetičke studije su podržale hipotezu da su kornjače diapsidni reptili; neke su svrstale kornjače unutar arhosauriformi, dok su ih neke druge klasifikovale kao lepidosauriforme. Donji kladogram koristi kombinaciju genetičkih (molekularnih) i fosilnih (morfoloških) podataka.

Reference

Literatura 
 Callaway, J.M. . Ichthyosauria: Introduction, in JM Callaway & EL Nicholls (eds.), Ancient Marine Reptiles. Academic Press. (1997). стр. 3.–16.
 Laurin, Michel and Gauthier, Jacques A. (2000) Autapomorphies of Diapsid Clades

Spoljašnje veze 
 Eureptilia: Neodiapsida
 Neodiapsida cladogram

 
Таксономија гмизаваца